Myllyoja (Säivisviken), rivier in de Zweedse gemeente Haparanda
 Myllyoja (Tornerivier), sloot of beek in Haparanda